Иллирия (, ) — многозначный термин.

 Иллирия — древнее название западной части Балканского полуострова, которую населяли иллирийцы. 
 Иллирия — провинция Римской республики, основанная на месте Иллирийского царства.
 Иллирия — одна из четырёх преторианских префектур, на которые делилась поздняя Римская Империя. 
 Иллирия — село в Лутугинском районе Луганской области Украины.